— железнодорожная станция на линии Маруноути расположенная в специальном районе Накано, Токио. Станция обозначена номером m-05. Была открыта 8-го февраля 1961-го года. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

В фильме из цикла про агента Джеймса Бонда «Живёшь только дважды» данная станция выступает в роли частного перевалочного пункта Тигра Танаки.

Планировка станции
Две платформы бокового типа и 2 пути.

Близлежащие станции

Примечания

Ссылки
 Tokyo Metro: Станция Накано-Симбаси